Olmedo bezeichnet:

in Ecuador:
 CD Olmedo, Fußballverein aus Ecuador
 Olmedo (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und Parroquia urbana im Kanton Guayaquil der Provinz Guayas 
 Olmedo (Loja), Ort und Parroquia urbana im Kanton Olmedo in der Provinz Loja
 Olmedo (Manabí), Ort und Parroquia urbana im Kanton Olmedo in der Provinz Manabí
 Olmedo Pesillo (oder nur Olmedo), Parroquia rural im Kanton Cayambe in der Provinz Pichincha
 Kanton Olmedo (Loja), Kanton in der Provinz Loja
 Kanton Olmedo (Manabí), Kanton in der Provinz Manabí

in Italien:
 Olmedo (Sardinien), einen Ort auf Sardinien, Italien

in Spanien:
 Olmedo (Valladolid), eine Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien

Olmedo ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Olmedo (1936–2020), peruanischer Tennisspieler
 Alfonso Rodríguez Olmedo (1598–1628), spanischer Jesuit, Missionar und Märtyrer
 José Joaquín de Olmedo (1780–1847), Staats- und Regierungschef von Ecuador
 Manuel Olmedo (* 1983), spanischer Mittelstreckenläufer
 Olatz Rivera Olmedo (* 1996), spanische Fußballschiedsrichterin
 Pablo Olmedo (* 1975), mexikanischer Langstreckenläufer
 Pedro María Olmedo Rivero (* 1944), spanischer Priester und Prälat von Humahuaca
 Quiterio Olmedo (* 1907; † unbekannt), paraguayischer Fußballspieler
 Roberto Ortega Olmedo (* 1991), spanischer Tennisspieler